Kilo (altgriechisch für „tausend“) steht für:

 umgangssprachlich für die Masseneinheit Kilogramm
 Kilo (Einheit), auch Kisloz oder Quillot, altes Volumenmaß
  Kilo, das 1000-Fache einer Maßeinheit, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe
 Kilo-Klasse, NATO-Kodename für eine Klasse sowjetischer U-Boote, siehe Projekt 877
 Kilo (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Kilo, fälschlich für 1024-faches Binärpräfix (eigentlich 1 „Kibi“)
 K als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Person:
 Michel Kilo (1940–2021), syrischer Oppositioneller, Regimekritiker und Journalist

Siehe auch:
 Killo (ehemalige türkische Masseneinheit)
 Kylo (Webbrowser)

Abkürzung